Cut the Crap, album dei The Clash
Cut the Crap, album dei Jackyl
Cut the Crap!, album degli AB/CD